Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Empire allemand)
  de réserve (Empire allemand)
  d'infanterie (Allemagne)
  Charlemagne de la Waffen SS

États-Unis 
  d'infanterie (États-Unis)

France 
  d'infanterie (France)

Italie 
 33e division d'infanterie Acqui

Japon 
  d'infanterie (Japon)

Pologne 
  d'infanterie (Pologne)

Royaume-Uni 
  d'infanterie (Royaume-Uni)

Homonymie d'unités militaires